Koło Naukowe Lotników (KNL) jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Zostało utworzone w 1962 roku przez Edwarda Margańskiego, jako reaktywacja Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki, działającego w latach 1916 -1949.

Celem koła jest popularyzacja lotnictwa wśród studentów Politechniki poprzez organizację szkoleń szybowcowych, samolotowych, spadochronowych oraz paralotniowych, spotkań z osobami związanymi z lotnictwem (m.in. Andrzej Glass oraz Edward Margański), wycieczek do miejsc związanych z lotnictwem (m.in. WSOSP w Dęblinie oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) oraz projektowanie i budowę symulatorów i obiektów latających.

Projekty Badawcze 
Koło Naukowe Lotników jest organizacją aktywnie udzielającą się w projektach badawczych, do których zaliczają się m.in.:

 Moto Foka-4 – projekt z 1968 roku, przebudowa szybowca SZD-24 Foka na motoszybowiec, projekt zarzucony ze względu na problemy z napędem
 EM-5A Duduś Kudłacz – samolot lekki projektowany w latach 1969-1971, zbudowany w zakładach PZL Mielec jako PZL M-17
 KNL-1 oraz KNL-2 – motoszybowce projektowane w latach 1973-1975, budowa KNL-1 została przerwana ze względu na problemy z napędem
 ULS-PW – projektowany w latach 1978-1981 szybowiec szkolny, oblot nastąpił w 1981 roku
 PW-2 Gapa – ulepszona wersja szybowca ULS-PW, oblatana w 1985 roku
 SyMELator 2 – symulator szybowca SZD-30 Pirat, opierający się na kokpicie uszkodzonego szybowca z Aeroklubu Rybnickiego, pracujący w środowisku Condor, projekt wciąż jest rozwijany
 SyMELator 4 – symulator samolotu Cessna 150￼￼ zbudowany na bazie powypadkowego samolotu, pracujący w środowisku ￼￼X-Plane 10, projekt wciąż jest rozwijany
 SL-1 Akar – przeprowadzona na przełomie 2014 i 2015 roku rekonstrukcja szybowca SL-1 Akar zbudowanego przez Sekcję Lotniczą w 1923 roku

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Politechnika Warszawska
Organizacje studenckie w Polsce